Pierre Bourque peut désigner :
 Pierre Bourque (1938-2014), un saxophoniste et professeur de musique québécois ;
 Pierre Bourque (1942-), un administrateur et homme politique québécois.